

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Turner – città della Contea di Androscoggin, Maine
 Turner – villaggio della Contea di Arenac, Michigan
 Turner – CDP della Contea di Blaine, Montana
 Turner – città della Contea di Marion, Oregon

Persone

Sport 
 Turner – costruttore statunitense di auto da corsa

Altro 
 Turner – cognome di lingua inglese 
 Turner – cratere lunare
 Turner (Mr. Turner) – film del 2014 diretto da Mike Leigh
 Turner – moneta scozzese
 Turner Broadcasting System – gruppo mediatico statunitense, appartenente a Time Warner
 Sindrome di Turner – malattia genetica